Conrad Carl Döbbelin ist der Name folgender Personen:

* Conrad Carl Casimir Döbbelin (auch Carl Conrad Casimir Döbbelin; 1763–1821), deutscher Schauspieler 
 Conrad Carl Theodor Ernst Döbbelin (1799–1856), deutscher Schauspieler